Favara, commune de la province d'Agrigente, Sicile en Italie.
 Favara, commune de la province de Valence, dans Communauté valencienne en Espagne.